Taekwondo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2000 w Sydney zostało rozegrane po raz pierwszy jako oficjalna olimpijska dyscyplina sportowa - wcześniej dwukrotnie (1988, 1992) rozegrano ją jako dyscyplinę demonstracyjną. Zawody odbyły się w dniach 27 – 30 września w hali State Sports Centre. Zawodnicy rywalizowali w ośmiu kategoriach wagowych (po cztery dla mężczyzn i kobiet).

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa zawodów

Linki zewnętrzne 
 Oficjalny raport z Letnich Igrzysk Olimpijskich 2000 w Sydney – Taekwondo, digital.la84.org, [dostęp 2022-05-18].
 Taekwondo at the 2000 Summer Olympics, olympedia.org, [dostęp 2022-05-18].

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2000
2000